Аудиторія — соціальна спільність людей
 Аудиторія навчальна — навчальне приміщення
 Аудиторія споживачів
 Аудиторія (газета) — українська студентська газета, тижневик Національного університету «Львівська політехніка»